Apan kan syfta på:

 Apan, en svensk film

Geografi

Mexiko 

 Apan, Mexiko, Hidalgo, 
 Apan kommun, Hidalgo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar